Кубок Англии 1984/85 — 104-й сезон старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победу в турнире в шестой раз в своей истории одержал «Манчестер Юнайтед», обыгравший в финальном матче на стадионе «Уэмбли» ливерпульский «Эвертон» со счётом 1:0. Это поражение не позволило «ирискам» завоевать европейский кубковый «дубль» (Кубок обладателей кубков УЕФА «Эвертон» выиграл тремя днями ранее).

Первый раунд 
Матчи первого раунда были сыграны 17-19 ноября. Переигровки — 19, 20 и 26 ноября.

Второй раунд 
Матчи этого раунда были сыграны 7-8 декабря. Переигровки — 11, 12 и 17 декабря.

Третий раунд 
Большая часть матчей третьего раунды была сыграна 4-6 января 1985 года, за исключением матча между «Джиллингем» и «Кардифф Сити», который был перенесён на 21 января.
Решением ФА матч между «Бертон Альбион» и «Лестер Сити» был переигран при пустых трибунах, несмотря на разгромный счёт в первом поединке, из-за попадания с трибун бутылкой в голкипера Бертона.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунды были сыграны 26-27 января с переигровками 29-30 января 1985 года.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда были запланированы на 15-16 февраля 1985 года, но большая часть из них в итоге была сыграна уже после 4 марта.

Шестой раунд 
Матчи этого раунды были сыграны с 9 по 13 марта 1985 года.

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 The FA.com — Сайт Кубка ФА
 Кубок ФА на BBC.co.uk
 Новости Кубка ФА на Reuters.co.uk

1984
Англия
Футбол в Европе в 1984 году
Футбол в Европе в 1985 году
Спорт в Великобритании в 1984 году
Спорт в Великобритании в 1985 году